Kunimitsu Sekiguchi (Tama, 26 de dezembro de 1985) é um futebolista profissional japonês, que atua como meio campista

Carreira 
Sekiguchi começou a carreira no Vegalta Sendai.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai
Futebolistas do Cerezo Osaka